El término El jardín de la alegría se refiere a:

 La película de Alfred Hitchcock del año 1925: El jardín de la alegría (película de 1925).
 La película de Nigel Cole del año 2000: El jardín de la alegría (película de 2000).